Seminole County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Seminole County (Florida)
Seminole County (Georgia)
Seminole County (Oklahoma)

Zie ook 
 Seminole (doorverwijspagina)